Największy detektyw na świecie – określeniem tym opisuje się wielu fikcyjnych detektywów, m.in. następujące postacie:

 Sherlock Holmes z opowiadań kryminalnych sir Arthura Conana Doyle’a
 L z mangi i anime Death Note
 Batman z komiksowego uniwersum DC Comics
 Hellboy, w komiksach znany jako największy na świecie badacz zjawisk paranormalnych (World’s Greatest Paranormal Investigator)
 Herkules Poirot z opowiadań kryminalnych Agathy Christie

Przypisy